Арістідіс Протопападакіс - міністр економіки  Греції
 Петрос Протопападакіс (; 1854–1922) — грецький політик, прем'єр-міністр країни.